Дми́трий Бабе́нко:
 Бабенко, Дмитрий Александрович (род. 1985) — казахстанский конькобежец.
 Бабенко, Дмитрий Иванович (1909—1975) — советский государственный деятель.
 Бабенко, Дмитрий Олегович (род. 1978) — украинский футболист, вратарь.